El Torneig de Munic 2017, oficialment conegut com a BMW Open 2017, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 102a edició del torneig es va celebrar entre el 29 d'abril i el 7 de maig del 2017 a MTTC Iphitos de Munic, Alemanya.

El tennista local Alexander Zverev va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017